Příjmení Chramosta nosí více významných osobností:

 Cyril Chramosta (1908–1990) – český malíř, grafik a stavitel
 Jan Chramosta (* 1990) – český fotbalový útočník a bývalý mládežnický reprezentant
 Josef Karel Chramosta (1829–1895) – český divadelní herec a režisér, mj. člen souboru J. K. Tyla
 Vlasta Chramostová (1926–2019) – česká divadelní a filmová herečka

Podobné názvy 
 Chramostek
 Chramosty

Česká příjmení